Plaats in Indonesië
 Kapuran (Badegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kapuran (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java